Signalberget kan avse:
 Signalberget, Enköpings kommun - ett naturreservat i Gryta socken, Enköpings kommun
 Signalberget, Gävle kommun - ett naturreservat i Bomhus församling i Gävle kommun